McAndrews bezeichnet:

 McAndrews (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 James McAndrews (1862–1942), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 MacAndrews
 McAndrew
 Andrews